Голованово — деревня в Ершовской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 20 км к северу от центра города Пскова и в 12 км к северо-востоку от волостного центра деревни Ершово.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района